CT1 bzw. ČT1 steht für

 CT1, Übertragungsstandard für Schnurlostelefone
 ČT1, tschechischer Fernsehsender